Seoul Music Awards (, Соуль Каё Тэсан) — одна из главных музыкальных премий, ежегодно вручаемая в Республике Корея. Она была учреждена Sports Seoul в 1990 году.

Концепция 

Победители выбираются из исполнителей, которые в течение года выпустили альбомы. Способ судейства включает 30% мобильного голосования, 40% по количеству цифровых скачиваний и продаж альбомов, и 30% по оценке судей.
C 2007 года церемония награждения проводится в начале следующего года.

Категории
8 наград не ограничиваются музыкальным жанром. 3 награды относятся к троту, хип-хопу и R&B музыке.

Награда Тэсан (Гран-при), или Артист года — лучший артист из 12 по подсчёту количества проданных альбомов и цифровых продаж, онлайн-голосованием и оценкой судей.
Награда Понсан (Главный приз) — до 12 артистов по подсчёту количества проданных альбомов и цифровых продаж, онлайн-голосованием и оценкой судей.
Запись года или Лучший альбом — лучший полноформатный альбом.
Запись года в цифровом выпуске — лучший сингл в цифровом выпуске.
Лучший новый исполнитель — новые исполнители (обычно трое в каждом году).
Лучшее выступление — лучшее выступление года.
Лучший Трот исполнитель — исполнитель музыки в жанре трот.
Лучший Хип-хоп / Рэп исполнитель — исполнитель хип-хоп / рэп музыки.
Лучший исполнитель в стиле R&B / Баллада — исполнитель в стиле R&B / баллада.
Лучший саундтрек — исполнитель оригинального саундтрека дорамы, фильма или телевизионной программы.
Награда за популярность — исполнитель, который стал популярным в течение года (обычно двое в каждом году). Победители выбираются онлайн-голосованием. Номинанты выбираются из номинантов на награды Понсан и Новый исполнитель.
Специальная награда Халлю — исполнитель, который стал популярным в мире в течение года.

Церемонии награждения

Награда Тэсан (Гран-при)

Награда Понсан (Главный приз)

Запись года (Альбом)

Лучшая запись года в цифровом выпуске

Лучший новый исполнитель

Лучшее исполнение

Награды по жанрам

Трот

R&B / Баллада

Хип-хоп / Рэп

Саундтрек

Лучшая Хореография

Премия группы

Награда за популярность
Номинанты на награду отбираются из артистов, номинированных на награды Понсан и Лучший новый исполнитель.

Специальная награда Халлю

Другие награды

Наибольшее количество наград

См. также
Melon Music Awards
Golden Disk Awards
Gaon Chart Music Awards
Korean Music Awards
MTV Europe Music Awards, Лучший корейский артист
Mnet Asian Music Awards
Mnet 20's Choice Awards

Примечания

Ссылки
seoulmusicawards.com — официальный сайт Seoul Music Awards

Награды по алфавиту
Мероприятия, регулярно проводимые с 1990 года
Музыкальные премии Республики Корея
Награды, появившиеся в 1990 году